Рафаэль Гильермо Эдуардо Майтимо (; род. 17 марта 1984 года) — индонезийский футболист нидерландского происхождения, полузащитник клуба ПСИМ. Выступал в сборной Индонезии.

Карьера 
Рафаэль родился в столице Южной Голландии — Роттердаме, его родители имели минангкабауское происхождение.

Рафаэль Майтимо в младшие школьные годы оказывается в системе футбольного клуба «Фейеноорд». Хороший класс игры привёл к тому, что Рафаэль регулярно получает вызов в юношеские сборные разных возрастных категорий. В 2000 году он привлекается в сборную Нидерландов (до 17 лет), в составе которой Майтимо провёл 5 игр.

С 2006 года Рафаэль начинает тренироваться с основной командой «Фейеноорда», но жёсткая конкуренция не позволила Майтимо стать игроком основного состава: лишь 18 игр за 3 сезона не позволили повышать спортивное мастерство. Это меньше, чем в сезоне 2004/05 года Рафаэль провёл в составе «Дордрехта». Как результат, Рафаэль не стал игроком молодёжной и национальной сборной.

В 2009 году Рафаэль выезжает в Пекин, где становится игроком Пекинского технологического университета.

С 2010 года играет в Суперлиге Индонезии. Играл в клубах «Бали Девата», «Митра Кукар», «Сриуиджая», «Персия».

В 2016 году перешёл в ФК «Арема Кронос» из Маланга.

Карьера в сборной Индонезии 
В 2012 году согласился на смену спортивного гражданства. Понимая, что утвердиться в составе сборной Нидерландов практически не реально, Рафаэль смог стать игроком сборной Индонезии. Дебют произошёл на чемпионате АСЕАН. Уже в первой игре Майтимо отметился голом в ворота лаосцев.

Одной из важнейших игр для Рафаэля является товарищеский матч, состоявшийся 7 июня 2013 года. Соперником индонезийцев были голландцы. Европейцы победили со счётом 3:0.

Образование 
Окончил Роттердамский университет прикладных наук. Бакалавр экономики по специализации «Спортивный маркетинг и менеджмент».

Ссылки 
 Профиль на сайте eurosport.ru
 Рафаэль Майтимо на myscore.ru
 Рафаэль Майтимо на eurosport.ru

Футболисты Нидерландов
Футболисты Индонезии
Игроки сборной Индонезии по футболу
Игроки ФК «Дордрехт»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК BIT
Игроки ФК «Капелле»
Игроки ФК «Митра Кукар»
Игроки ФК «Сриуиджая»
Игроки ФК «Персия Джакарта»
Игроки ФК «Арема»